Battleship: Bitwa o Ziemię – film z 2012
 Bitwa o Ziemię – film z 2000